Chien de Saint-Hubert, une race de chien de chasse ;
Bristol Bloodhound, un modèle de missile développé par Bristol Aeroplane Company ;
Bloodhound SSC, un véhicule expérimental destiné aux très hautes vitesses ;
 ;
Bloodhound Gang, un groupe de musique américain.
 Bloodhound, un voilier monocoque lancé en 1936.